Република Румунија, иако спада у велике европске земље, не поседује ниво покрајина или региона. Разлог овоме је централистички поглед на подручно уређење земље сличан француском (погледати: департмани Француске). Због тога је први ниво испод државног окружни ниво са великим бројем округа (жупанија). Ниво развојног региона постоји само „на папиру“ и створен је због прилагођавања земње НУТС систему у циљу бржег и равномернијег привредног развоја (погледати Развојни региони Румуније). Ова подела се донекле поклапа са историјским покрајинама Румуније.

Данас је Румунија подељена на 41 класичан округ (румунски: judeţe) и један градски округ - главни град Букурешт. Највећи број округа има име по граду - управном седишту, други имају историјско име дела земље где се налазе, док трећи имају име неког географског појма (најчешће реке) везаног за дати простор.

Румунски назив -{judeţe}- је историјски и потиче из 15. века. Њихов број и величина су се мењали током историје, а то се односи и на 20. век. Свака промена граница земље мењала је и унутрашњу поделу на округе. Године 1968. успостављени су поново подручја под овим називом уместо „прокомунистичких“ рејона, а последње промене граница десиле су 1981. године. Године 1995. дошло је до редефинисања односа града Букурешта и њему зависног округа Илфов, који се састоји од градских предграђа и окружује га.

Највећи округ по броју становника је град-округ Букурешт, а најмањи Ковасна. Највећи округ по површини је Тимиш, а најмањи град-округ Букурешт.

Списак округа

Види још 
 Списак градова у Румунији
 Историјске покрајине Румуније

 
Румунија